Сезон ФК «Говерла» 2012—2013 — 6-й сезон ФК «Говерла» у вищому дивізіоні українського чемпіонату, а також другий під керівництвом Олександра Севідова. Протягом вище вказаного сезону ужгородці виступали в Прем'єр-лізі України та кубку України.

Склад команди 
Станом на 31 серпня 2012 року

 (капітан)
 (орендований у «Динамо» (Київ))

 (орендований у «Металурга» (Донецьк)

 (орендований у «Динамо» (Київ))

Змагання

Прем'єр-ліга України 2012/13

Таблиця результатів

Результати по турах

Матчі

Таблиця чемпіонату 
<onlyinclude>

|}

Кубок України 2012/13

Статистика гравців

Бомбардири

Матчі та голи 

|-
|colspan="14"|Гравці, які виступали за «Говерлу», але залишили команду по ходу сезону:

|}

Дисциплінарні порушення

Посилання 
 Состав команды «Говерла» Ужгород в сезоне 2012/13 
Українські футбольні клуби в сезоні 2012–2013